Você pode estar à procura de 

Arteriosclerose- degeneração das artérias decorrente do envelhecimento.

ou

Aterosclerose - formação de placas de gordura e tecido fibroso que levam à inflamação dos vasos sanguíneos

Ver também 

Artéria
Esclerose

Desambiguação